Fernando de Castilla puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando de Castilla (1189-1211). Infante de Castilla, hijo del rey Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Plantagenet.
 Fernando III de Castilla (1199-1252), llamado Fernando el Santo, rey de Castilla y santo de la iglesia Católica, hijo de Alfonso IX de León y de su primera esposa, Berenguela.
 Fernando de Castilla (1225-1248), infante hijo del Fernando III de Castilla y su primera esposa Beatriz de Suabia.
 Fernando de Castilla (1238-1264), infante de Castilla y León, hijo del rey Fernando III de Castilla y de su segunda esposa Juana de Danmartín. 
 Fernando IV de Castilla, rey de Castilla, hijo de Sancho IV de Castilla y de la reina María de Molina.
 Fernando de Castilla y Mendoza, (1500-1574), nieto de la reina consorte de Enrique IV, Juana de Portugal, y bisnieto de los reyes Eduardo I de Portugal y Leonor de Aragón y Alburquerque. Fue Regidor de la isla de La Palma desde 1534 y posteriormente Alférez Mayor. Inicia la Línea de Castilla en Canarias